Linha 9 (Metro de Barcelona)
 Linha 9 do Metrô da Cidade do México
 Linha 9 (Metro de Madrid)
 Linha 9 do Metropolitano de Paris
 Linha 9 da ViaMobilidade

Ver também

Desambiguações de transporte